Murine (lat. Muraena), rod riba iz porodice Muraenidae
 Murine (Umag), naselje u općini Umag
 Murina (film), hrvatski film iz 2021.